Делло:

 Делло — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Брешия.
 Делло — дворянский род.
 Делло Руссо, Анна (род. 1962) — креативный директор японского журнала Vogue.